Limehouse steht für:
 Limehouse, Stadtteil von London
Limehouse (Ontario), Ort in  Kanada
Limehouse Blues, Lied
Limehouse Cut, Kanal in England
Siehe auch:
Limehouse Basin